Zwergbaum kann sich beziehen auf

 Zierpflanzen in der Tradition der fernöstlichen Gartenkunst, siehe Bonsai
 eine besonders kleine und schlanke Zuchtform für Obstbäume, siehe Zuchtform (Obstgehölze)